Ла Емпакадора има више значења:

 Ла Емпакадора (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Емпакадора (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Емпакадора (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Емпакадора (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику